Harri Laurila, finski hokejist, * 30. april 1965, Tampere, Finska.

Laurila je v finski ligi igral za klube Reipas Lahti, Tappara Tampere, JYP Jyväskylä, Ässät Pori, HPK Hämeenlinna, FPS Forssa, KooVee Tampere, Kiekko-Ahma Valkeakoski in PaKa Kuusamo. Ob tem je igral še v tujini za klube EC KAC, Graz 99ers in EK Zell am See v avstrijski ligi, Kölner Haie in Krefeld Pinguine v nemški ligi ter HC Thurgau v švicarski 2. ligi. Leta 1983 je bil kot 182. izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992 in Svetovnem prvenstvu 1992, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska liga
| 82/83
|
| 36
| 1
| 3
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 83/84
|
| 35
| 2
| 6
| 8
|
| 4
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 84/85
|
| 35
| 3
| 7
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 85/86
|
| 32
| 4
| 6
| 10
|
| 4
|
| 8
| 0
| 5
| 5
|
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 6
| 8
| 14
| +23
| 18
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| +9
| 4
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 87/88
|
| 42
| 8
| 6
| 14
|
| 24
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 88/89
|
| 44
| 9
| 15
| 24
|
| 8
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +1
| 0
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 89/90
|
| 41
| 8
| 10
| 18
| -5
| 18
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| +1
| 8
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 90/91
|
| 42
| 6
| 21
| 27
| +25
| 14
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| +4
| 6
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 12
| 20
| 32
| +24
| 8
|
| 10
| 1
| 4
| 5
| +3
| 4
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +10
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 92/93
|
| 44
| 8
| 17
| 25
| +22
| 36
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| 0
| 4
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 93/94
|
| 48
| 8
| 17
| 25
| +17
| 22
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -6
| 2
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 4
| 7
| 11
| +13
| 26
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 95/96
|
| 35
| 2
| 9
| 11
| -12
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 95/96
|
| 13
| 1
| 3
| 4
| -5
| 33
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -3
| 4
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 96/97
|
| 48
| 7
| 15
| 22
| -15
| 12
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| EC KAC
| Alpska liga
| 97/98
|
| 21
| 0
| 12
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 97/98
|
| 26
| 5
| 14
| 19
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Graz
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 98/99
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 98/99
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Thurgau
| Švicarska 2. liga
| 98/99
|
| 17
| 0
| 8
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 99/00
|
| 11
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EK Zell am See
| Avstrijska 2. liga
| 99/00
|
| 27
| 7
| 31
| 38
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| FPS Forssa
| Finska 2. liga
| 00/01
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EK Zell am See
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 31
| 6
| 35
| 41
| +12
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Koo-Vee Tampere
| Finska 3. liga
| 01/02
|
| 9
| 1
| 13
| 14
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiekko-Ahma Valkeakoski
| Finska 3. liga
| 01/02
|
| 14
| 6
| 27
| 33
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| PaKa Kuusamo
| Finska 3. liga
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 833
| bgcolor="#7FFF00" | 117
| bgcolor="#7FFF00" | 321
| bgcolor="#7FFF00" | 438
| bgcolor="#7FFF00" | +105
| bgcolor="#7FFF00" | 364
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 96
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 42
|}

Viri
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Hokejisti Reipas Lahti
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti EC KAC
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti Krefeld Pinguine
Hokejisti HC Thurgau
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti FPS Forssa
Hokejisti EK Zell am See
Hokejisti FPS Forssa
Hokejisti KooVee Tampere
Hokejisti Kiekko-Ahma Valkeakoski
Hokejisti PaKa Kuusamo